Simbolar puede referirse a:

Simbolar, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina.
 Colonia El Simbolar, localidad del departamento Robles, provincia de Santiago del Estero, Argentina.
 Simbolar, localidad en el departamento Banda, provincia de Santiago del Estero, Argentina.
 Simbolar, localidad en el departamento Moreno, provincia de Santiago del Estero, Argentina.